Crossways – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Crossways – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w South Gloucestershire
 Crossways – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Crossways – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey